In 1976 werd de 39ste editie van de Sovjet Top Liga gespeeld voor voetbalclubs uit Sovjet-Unie. Dit jaar leverde zowel de heenronde (lente) als de terugronde (herfst) een kampioen op. Tussen beide seizoenen was er geen degradatie. Het lenteseizoen werd gespeeld van 4 april tot 13 juli en werd gewonnen door Dinamo Moskou. Het herfstseizoen werd gespeeld van 13 augustus tot 13 november en werd gewonnen door Torpedo Moskou.

Lente

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn. De huidige vlaggen worden gebruikt en niet de historische omdat deze veel bekender zijn.

Topschutters

Kampioen

Lente

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn. De huidige vlaggen worden gebruikt en niet de historische omdat deze veel bekender zijn.

Topschutters

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Sovjet Top Liga
Competitievoetbal 1975/76